Карлос Афонсо Нобре (Carlos Afonso Nobre) — бразильский учёный-климатолог, специалист по взаимодействию биосферы и атмосферы, в особенности по лесам Амазонки и их роли в климатической системе Земли.

Член Бразильской академии наук (2003) и TWAS (2006), иностранный член Национальной академии наук США (2015).

В 1993—2000 годах научный координатор LBA (Large-scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia), масштабного комплексного многодисциплинарного исследования.
Являлся председателем .
Лауреат Volvo Environment Prize (2016).

«Один из самых уважаемых и влиятельных южноамериканских учёных в области атмосферных наук, и один из тех, кто играет ведущую роль на международном уровне», — представляют его на сайте Европейского союза наук о Земле.
В 2007 году он был назван в числе ста самых влиятельных личностей в Бразилии по версии журнала Época.

Биография 
Окончил  (инженер-электроник, 1974). В 1983 году в Массачусетском технологическом институте получил докторскую степень по метеорологии, находился там в 1977—1982 гг., работая с Jule Gregory Charney и .

Трудовую деятельность начал в 1975 году в .
В 1983—2012 гг. работал в .
С 2001 года генеральный координатор CPTEC ().
C 2011 г. секретарь по политике и программам в области исследований и разработок министерства науки и технологий Бразилии.
С 2013 года член Научного консультативного совета Генерального секретаря ООН.
В 2015—2016 годах президент CAPES ().
В настоящее время старший научный сотрудник .

В 1994—2001 гг. член научной руководящей группы .
Состоял членом совета Международного института прикладного системного анализа.

Автор более 130 научных работ, в том числе публикаций в Science, Nature, the Journal of Climate, J Geophys Res, Global Change Biology.

Кавалер Большого креста  (2010, коммандор 1996).
В 2010 году удостоен престижной медали им. Александра фон Гумбольдта Европейского союза наук о Земле.
В 2007 году лауреат премии Fundação Conrado Wessel.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170826113847/http://wribrasil.org.br/pt/equipe/carlos-nobre

Примечания 

Климатологи
Члены Бразильской академии наук
Члены Всемирной академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США